Борен може да се отнася за:

 Борен, град в Белгия;
 Борен, бивше село в Чеча, Гърция;
 Борен, на гръцки Агиос Атанасиос, село в дем Доксат, Гърция.